

Geografia 

 Eremo – frazione di Curtatone, in provincia di Mantova
 Eremo – quartiere di Reggio Calabria

Religione 

 Eremo – luogo solitario abitato da eremita